Warén kan som auktorsförkortning betyda:

 Anders Herman Warén
 Harry Ilmari Warén

Robotskapade auktorsförkortningar